2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Wygoda – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo;
 Jezioro Wygoda – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka;

Bibliografia